Сент-Север () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Сент. Население кантона на 2006 год составляло 16 068 человек.

Код INSEE кантона 1734. Всего в кантон Сент-Север входят 6 коммун, из них главной коммуной является Сент.

Коммуны кантона 

 Бюссак-сюр-Шарант — население 1238 чел.
 Фонкуверт — население 2082 чел.
 Ле-Дуэ — население 692 чел.
 Сен-Вез — население 547 чел.
 Венеран — население 668 чел.
 Сент

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта